Angoisse dans la nuit est un film de Howard A. Smith sorti en 1947.
 Angoisse dans la nuit est le nom d'un épisode dInspecteur Barnaby.